Featherstonhaugh // ist der Familienname folgender Personen:
 Buddy Featherstonhaugh (1909–1976 in London),  britischer Jazz-Klarinettist, Saxophonist, Bandleader und Automobilrennfahrer
Francis Fetherstonhaugh (um 1575 – nach 1624), englischer Politiker
Matthew Fetherstonhaugh (1714–1774), englischer Baron
George William Featherstonhaugh (1780–1866), US-amerikanischer Geologe
George William Featherstonhaugh, Jr. (1814–1900), US-amerikanischer Politiker und Geschäftsmann
Godfrey Fetherstonhaugh (1859–1928), irischer Politiker
Frederick Barnard Fetherstonhaugh (1863–1945), kanadischer Patentanwalt
Constance Featherstonhaugh (später Benson; 1864–1946), englische Schauspielerin
Harold Lea Fetherstonhaugh (1887–1971), kanadischer Architekt
Robert Fetherstonhaugh (* 1932), englischer Cricket-Spieler

Siehe auch:
 Fanshawe, alternative Schreibweise derselben Aussprache